Censorino, l'usurpatore dell'Impero romano sotto Claudio il Gotico
Censorino, un grammatico romano vissuto nella seconda metà del III secolo
Censorino, piccolo cratere lunare da impatto